Sentry, système automatisé de prévision de collisions des astéroïdes avec la Terre ;
 Sentry, nom de plusieurs personnages de comics appartenant à Marvel Comics dont le plus important est The Sentry ;
 Sentry, factionnaire, nom de plusieurs robots fabriqués par la race des Krees dans l'univers des comics Marvel, dont les plus importants est le Sentry 459.
 Boeing E-3 Sentry, AWACS américain.
 Apache Sentry